Live at Wembley ou Live at Wembley Stadium pode se referir a:

 Live at Wembley '86, um álbum de 1992 da banda Queen.
 Live at Wembley (álbum de Bring Me the Horizon)
 Live at Wembley (álbum de Beyoncé), um CD/DVD de 2004 da cantora Beyoncé.
 Live at Wembley July 16, 1988, um álbum de 2012 do cantor Michael Jackson.
 Foo Fighters Live at Wembley Stadium, um álbum de 2008 da banda Foo Fighters.
 Queen Live at Wembley Stadium, um álbum de 2003 da banda Queen.

Desambiguação